Resultados do 14th Telstra Rally Australia.

Classificação final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Referências 
 

World Rally Championship 2001